Суво́ровская пло́щадь — названия площадей в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Суворовская площадь — площадь в Москве.
 «Площадь Суворова» — проектируемая станция метро в Москве (она же «Суворовская»).
 Суворовская площадь — площадь в Санкт-Петербурге.
 Суворовская площадь — прежнее название площади Выборгских Полков в Выборге.

Крым 
 Площадь Суворова — площадь в Севастополе.

Молдавия 
 Площадь Суворова — площадь в Тирасполе.

См. также 
 Первый Суворовский переулок
 
 Суворовский проспект
 

Улицы, названные в честь Александра Суворова